Lodron család, osztrák nemesi család
 Lodron-palota, salzburgi barokk palota
 Lodron, Wolfgang Amadeus Mozart No. 7. zongoraversenyének mellékneve (K. 242)